Ви́ктор Лу́нин:
 Лунин, Виктор Алексеевич (1838—?) — военный врач, лубочный писатель, автор более 150 книг.
 Лунин, Виктор Владимирович (Левин; род. 1945) — детский поэт, писатель, переводчик.
 Лунин, Виктор Игнатьевич (1843—1913) — общественный деятель, частный поверенный, депутат Государственной думы I созыва.
 Лунин, Виктор Николаевич (род. 1948) — председатель Законодательного собрания Нижегородской области (2007—2011), депутат Законодательного собрания Нижегородской области.